Северик — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на левом берегу реки Каменка, в 13 км к западу от центра города Пскова и в 5 км к северо-западу от Неёлово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района